Bonneuil puede referirse a: 

 Bonneuil, comuna francesa situada en Charente.
 Bonneuil, comuna francesa situada en Indre.